DirectX Graphics Infrastructure (DXGI) — это непривилегированный компонент Microsoft Windows (начиная с Windows Vista), который обеспечивает связь между различными графическими API (такими как DirectX 10 и выше) и графическим ядром, которое взаимодействует с непривилегированным WDDM драйвером.

Примечания 

Компоненты Windows